Leschnau steht für:

 Leschnau, bis 1938: Groß Leschno, Dorf im Kreis Allenstein, Ostpreußen, seit 1945: Leszno (Barczewo), Gmina Barczewo, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Leschnau, bis 1938: Leschno, 1938–1939: Klein Leschno, Försterei im Kreis Allenstein, Ostpreußen, seit 1945: Leszno Małe, Gmina Barczewo, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Leschnau, 1906 bis 1918: Dorf im Kreis Adelnau, 1939 bis 1945: Kreis Ostrowo, Posen/Wartheland, 1919 bis 1939 und seit 1945: Leziona, Gmina Nowe Skalmierzyce, Powiat Ostrowski, Woiwodschaft Großpolen, Polen